Gonopacha är ett släkte av fjärilar. Gonopacha ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ädelspinnare
Gonopacha